Мошкино — название населённых пунктов в России:
 Мошкино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Мошкино — деревня в Курском районе Курской области.
 Мошкино — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Мошкино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Мошкино — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Бриляковский сельсовет.
 Мошкино — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Ковригинский сельсовет.
 Мошкино — до 1996 г. название деревни Машкино в Тужинском районе Кировской области.